Moueix est un nom propre français qui peut faire référence à :

Localisation 
Moueix est un patronyme français originaire du Limousin, en particulier de la Corrèze.

Patronyme 

 Jean-Pierre Moueix, négociant en vin français et collectionneur d’art, administrateur des  ;
 Jean-François Moueix, fils de Jean-Pierre Moueix et administrateur du domaine Petrus depuis 2014 ;
  (1946-), fils de Jean-Pierre Moueix, administrateur des Établissements Jean-Pierre Moueix ;
 Edouard Moueix, petit-fils de Jean-Pierre Moueix, gérant du domaine viticole Château Bélair-Monange.

Références 

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien